Pacifastacus — род пресноводных десятиногих раков из семейства Astacidae. Обитают в водоёмах западной части Северной Америки (США и Канада). Во второй половине XX века в европейские воды был интродуцирован американский сигнальный рак (Pacifastacus leniusculus).

В род включают 5 ныне существующих и один вымерший вид:

 † Pacifastacus chenoderma (Cope, 1871)
 Pacifastacus connectens (Faxon, 1914)
 Pacifastacus fortis (Faxon, 1914)
 Pacifastacus gambelii (Girard, 1852)
 Американский сигнальный рак (Pacifastacus leniusculus) (Dana, 1852)
 Pacifastacus nigrescens (Stimpson, 1857)

Примечания 

Astacidae
Роды ракообразных